(1987- ), nageur autrichien,
  (19372008), économiste américain,
 Johann Evangelist Brandl (1760-1837), compositeur allemand
 Lorena Brandl (1997- ), taekwondoïste allemande,
  (1955- ), artiste américain,
  (1990- ), nageur synchronisé autrichien,
 Peter Johannes Brandl (16681735), peintre,
  (1977- ), homme politique allemand,
 Therese Brandl (190248), militaire allemand,
  (1959- ), homme politique allemand,
  (1963- ), compositeur américain,
 Wolfgang Brandl (1986), coureur cycliste allemand.